

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Dzięcielec – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Łęczyce
 Dzięcielec – przysiółek wsi Dzięcielec w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Łęczyce